Melanž může být:
 směs, zvláště surovin či materiálů
 melanž (geologie) – chaotická směs hornin nad subdukční zónou 
 melanž (fiktivní substance) – fiktivní droga v románové sci-fi sérii Duna Franka Herberta 
 melanžové příze – jednoduchá nebo skaná příze s barevným efektem